Адольф Юлиус Цинкль (, 10 июня 1871, Нойхауз — 3 июня 1944, Вена) — австрийский шахматист, мастер, один из сильнейших шахматистов Австро-Венгрии рубежа XIX – XX вв., участник нескольких крупных международных соревнований.

Родился в Богемии, в молодом возрасте переехал в Вену, где прожил до конца жизни.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австро-Венгрии